Consulaat (diplomatie), officiële vertegenwoordiging van een staat door een diplomatieke vertegenwoordiging met minder bevoegdheden dan de ambassade
Consulaat (Frankrijk), de Franse regeringsperiode (1799-1804) waarin Napoleon Bonaparte het ambt van 'Eerste Consul' bekleedde
de woning of het bureau van de consul
het ambt van de hoogste magistraat gedurende het Romeinse Rijk

Zie ook 
Consul (doorverwijspagina)